Klötzel steht für:
 Klötzel (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Personen:
 Cheskel Zwi Klötzel (1891–1951), deutscher Journalist und Kinderbuchautor